Montage steht im Bereich Industrie für:
 Montage (Produktion), planmäßiger Zusammenbau von Bauteilen
 Montage (Drucktechnik), das Zusammenfügen der Text- und Bildinhalte zu einer fertigen Druckvorlage
 Zubehörmontage (auch Zielfernrohrmontage) in der Waffentechnik

Montage steht im Bereich Kultur für:
 Montage (Literatur), das Zusammenfügen von Textfragmenten zu einem neuen Text
 Montage (Theater), Inszenierungsmethode im zeitgenössischen Theater
 Fotomontage, eine Collage-Technik
 Filmmontage, die endgültige Gestaltung des Bild- und Tonmaterials eines Films, synonym zu Filmschnitt
 Innere Montage, ein filmisches Gestaltungsmittel

Montage ist der Name von:
 Originaltitel von Verjährung (Film), südkoreanischer Spielfilm (2013)

Siehe auch:
 Montag, ein Wochentag
 Montieren, ein Koch-Begriff
 Montague (Begriffsklärung)